Записка (от гл. записать) — листок бумаги с записью, коротенькое письмо. 
Также — произведение в форме мемуаров, воспоминаний (напр., «Записки юного врача» М. Булгакова).

 Аналитическая записка;
 Докладная записка;
 Объяснительная записка — документ, поясняющий содержание отдельных положений основного документа (плана, отчета, проекта и т. п.) или объясняющий причины какого-либо события, факта, поступка. Их можно разделить на две группы:
 документы, чаще всего сопровождающие основной документ и поясняющие содержание его отдельных положений. Они оформляются на общем бланке учреждения и подписываются руководителем.
 объяснительные записки по поводу каких-либо происшествий, сложившихся ситуаций, поступков и поведения отдельных работников. Часто это документ, объясняющий вышестоящему непосредственному руководителю причины невыполнения какого-либо поручения, нарушения трудовой или технологической дисциплины.
 Пояснительная записка — это самостоятельная часть бухгалтерской отчетности, её важнейшая и наиболее объёмная часть.
 Поминальная записка — подаваемая в церкви записка с просьбой священнику помолиться на Литургии, молебне, панихиде.

См. также 

 Записная книжка
 Памятка
 Письмо

Примечания